Символы или знаки юаня — традиционные иероглифы (圓, 元) их упрощённые версии (圆, 円), слоги (원) и основанные на латинице графемы (¥, ₩, $), используемые для краткого обозначения юаня и других денежных единиц региона, чьи названия восходят к юаню, прежде всего иены и воны.

Традиционные иероглифы 

В Китае существуют две формы символа юаня — обычная () и более сложная, используемая в финансовых документах запись ( или ). В разговорной речи при обозначении цены вместо слова «юань» также употребляется «куай» (块).

Юань буквально означает «круглый объект» или «круглая монета». В китайском языке юанем называют базовую единицу любой денежной системы; например, доллар США — мэй юань (). В международном контексте это слово обозначает юань КНР или, реже, валюты китайскоязычных государств региона — тайваньский доллар, гонконгский доллар и патаку Макао. От слова юань происходят названия валют Японии (иена) и Кореи (вона). Поэтому раньше в этих странах для обозначения национальных валют использовался тот же иероглиф — 圓. В Японии он упростился до , а в Корее (как в Северной, так и в Южной) национальную валюту сейчас обозначает слог хангыля .

Символы на основе латиницы 

11 мая 1953 года Международный валютный фонд утвердил паритет японской иены в 2,5 миллиграмма золота, и эта денежная единица получила статус международно признанной (резервной) валюты. Тогда же у иены появился свой международный символ — ¥ (латинская буква Y с двумя поперечными чёрточками). В последнее время тот же символ начал применяться для обозначения китайского юаня (иногда это латинская буква Y с одной поперечной чертой). При HTML-верстке для обозначения китайского юаня используют знак японской иены или 29-ю букву кириллического казахского алфавита — соответственно ¥ (U+00A5) или Ұ (U+04B0). Второй вариант представления символа юаня является ошибкой.

Символам ¥ и Ұ соответствуют разные коды стандарта Unicode (соответственно U+00A5 и U+04B0). Считается, что первый символ — это знак японской иены, второй — китайского юаня. На практике символы обеих валют могут встречаться как с одним, так и с двумя горизонтальными штрихами. Более распространенный вариант в компьютерных шрифтах — с двумя штрихами. Однако, в некоторых шрифтах, например Georgia и Trebuchet MS, символ выводится с одной горизонтальной чертой.

Примеры использования иероглифов и символов

Примечания

Ссылки 
 Yen Sign
 Yuan Sign

Ю